Појам Град-херој може да се односи на:
 Градови хероји у СССР
 Градови хероји у СФРЈ